Panettiere ist der Familienname folgender Personen:

 Hayden Panettiere (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Jansen Panettiere (1994–2023), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher